Это список сезонов Юта Джаз, команды НБА.

Примечания

Ссылки 
 NBA & ABA Playoff Index
 Utah Jazz Franchise Index

Юта Джаз
Юта Джаз